In Time (film), een Amerikaanse film uit 2011
In Time (album), een album van de Amerikaanse multi-instrumentalist Kit Watkins